Akademska specijalizacija
Specijalnost (medicina)
Podjela rada